Ingomar peut désigner :

Toponymes
 Ingomar (Californie)
 Ingomar (Montana)
 Ingomar (Nouvelle-Écosse), Canada

Divers
 Ignaz-Frankel Ingomar (1838-1924), peintre et graveur hongrois
 Ingomar